Osoby:
 Albert Hertel – niemiecki malarz
 Aleksander Hertel (1893-1939) – pułkownik Wojska Polskiego, brat Kazimierza
 Jerzy Hertel – polski polityk
 Johann Wilhelm Hertel (1727-1789) – niemiecki kompozytor i klawesynista
 Kazimierz Hertel (1883-1951) – pułkownik Wojska Polskiego, brat Aleksandra
 Mikołaj Hertel – polski muzyk, kompozytor i wykonawca muzyki elektronicznej
 Piotr Hertel – polski kompozytor

Inne:
 Hertel & Reuss – producent sprzętu optycznego

Zobacz też:
 Härtel
 Hertl